Гульсум Абдрахманова (12 декабря 1917, современный Нуринский район Карагандинской области — 7 октября 1970, Семипалатинск, Казахская ССР) — казахская и советская актриса, народный артист Казахской ССР (1964; заслуженный артист Казахской ССР с 1944 года).

Биография 
В 1936 году (по другим данным в 1937 году) окончила Алма-Атинское театральное училище.

С 1937 года работала в Семипалатинском областном музыкально-драматическом театре, где создала ряд ярких, эмоционально насыщенных женских образов, среди которых: Енлик, Карлыга, Айман, Тенге, Алтыншаш, Маржан («Енлик — Кебек», «Айман Шолпан», «Белая берёза», «Карагоз» М. О. Ауэзова), Сауле (в спектакле Т. Ахтанова), Мать-Земля («Материнское поле» по Ч. Т. Айтматов), Женщина-милиционер («Ой, эти джигиты» К. Т. Шангитбаева и К. Байсеитовой) и другие.

Обладая и музыкальной культурой и драматическим талантом, она с одинаковым мастерством исполняла роли как в музыкальных, так и в драматических спектаклях. Оригинальностью трактовки был отмечен образ Акжунус в опере «Ер Таргын» Е. Г. Брусиловского.

В 1943 году вступила в ВКП(б).

В послевоенные годы Гульсум Абдрахманова играла также главные роли в спектаклях советской многонациональной драматургии: Софья («Свадьба в Малиновке» Б. А. Александрова), Клементина и Елена («Вольный ветер» И. О. Дунаевский).

Награды и почётные звания 
 Заслуженный артист Казахской ССР (1944)
 Народный артист Казахской ССР (1964)

Примечания

Литература 
 

Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства‎
Члены КПСС